Драма ( — «дія», «діяння», «дійство») — рід літератури‚ у якому життя зображено не через авторську оповідь‚ а через діалоги та вчинки дійових осіб. Драматичні твори призначені для постановки на сцені.
 Драма — театральний жанр.
 Драма — жанр кіно.
 Драма — театр, у якому ставляться драми.
 Драма — яка-небудь подія, що приносить горе, страждання і т. ін. в особистому або громадському житті. || Тяжке душевне переживання.
 «Драма» — радянський короткометражний телевізійний художній фільм 1960 року.

Топоніми 
 Драма — ном Греції
 Драма — місто у номі Драма.

Музика 

 Drama (гурт)

Альбоми 

 Drama (альбом Bananarama)
 Drama (альбом Yes)
 Drama (альбом Джамелії)

Примітки